Falkenhagen ist der Name folgender Orte:

 Falkenhagen (Falkensee), Ortsteil von Falkensee im Landkreis Havelland in Brandenburg
 Falkenhagen (Landolfshausen), Ortsteil der Gemeinde Landolfshausen im Landkreis Göttingen in Niedersachsen
 Falkenhagen (Lügde), Ortsteil von Lügde im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen
 Falkenhagen (Mark), Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Falkenhagen (Nordwestuckermark), Ortsteil der Gemeinde Nordwestuckermark im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Falkenhagen (Pritzwalk), Ortsteil von Pritzwalk im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Falkenhagen (Rehna), Ortsteil von Rehna im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Falkenhagen (Sundhagen), Ortsteil der Gemeinde Sundhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Falkenhagen, deutscher Name von Miłocice (Miastko) im Landkreis Rummelsburg in Pommern

Falkenhagen steht für:
 Kloster Falkenhagen, Zisterzienserinnenkloster
 Bunker Falkenhagen, Gefechtsstand der Sowjetarmee
 Falkenhagen (Adelsgeschlecht). ein märkisches Adelsgeschlecht

Falkenhagen  ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Falkenhagen (1942–2015), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Hans Falkenhagen (1895–1971), deutscher Physiker
 Hermann Falkenhagen (1828–1902), Berufssoldat, Beamter, Bürgermeister
 Lena Falkenhagen (* 1973), deutsche Roman- und Spieleautorin
 Michael Falkenhagen (* 1964), deutscher Schauspieler
 Rosa Falkenhagen (* 1993), deutsche Schauspielerin
 Rudi Falkenhagen (1933–2005), niederländischer Schauspieler

Siehe auch:
 Adam Falckenhagen (1697–1754), deutscher Lautenist